Världsmästerskapet i landhockey för damer 2006 var den elfte upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Madrid i Spanien, och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

2006
2006 i Spanien
Sportåret 2006
Internationella sportevenemang i Spanien
Landhockey i Spanien
Sportevenemang i Madrid
Madrid under 2000-talet